Gutzmer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gutzmer, Chefredakteur des Architekturmagazins Baumeister und Editorial Director des Münchner Verlagshauses Callwey
 August Gutzmer (1860–1924), deutscher Mathematiker
 Jens Gutzmer (* 1969), Professor für Lagerstättenlehre und Petrologie am Institut für Mineralogie der TU Bergakademie Freiberg
 Johann Georg Gutzmer (* um 1645; † 1716), deutscher Jurist
 Karl Gutzmer (1924–2007), deutscher Buchhändler und Heimatforscher
 Laurentius Gutzmer (1636–1703), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Dompropst am Ratzeburger Dom
 Michael Gutzmer (1607–1648), Domprediger zu Schwerin
 Peter Gutzmer (* 1953), Professor, Vorstand für Technologie der Schaeffler AG